El nombre Perea puede referirse a:
 Una antigua región de Palestina: Perea (región).
 Una antigua ciudad griega de Eubea: Perea (Eubea).
 El futbolista colombiano Luis Amaranto Perea.
 El futbolista español Alberto Perea.
 El cantante y actor español Fran Perea.
 Localidad Rural en El Municipio de Yaguajay, Sancti Spiritus, Cuba
 Antiguo pueblo de Ayala —Álava—